Noria (molen), een bepaald type watermolen
 Noria (band), een Belgische kleinkunstgroep